

Золота Нива — село, район Магжана Жумабаєва, Північноказахстанська область
 Золота Нива — село, Уаліхановський район, Північноказахстанська область

Золота Нива — село, Волноваський район, Донецька область